Спирдово — название населённых пунктов:

Россия 
 Спирдово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Спирдово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.